O guató é uma língua indígena brasileira falada pelos índios guatós em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É uma língua isolada.

Vocabulário

Flora e fauna 
Nomes de algumas animais e plantas em guató (Postigo 2009):

Numerais 
Os numerais (Postigo 2009):

Comparações lexicais 
Alguns paralelos lexicais entre o Guató e o Proto-Bororo (Jolkesky 2016):

Ver também 
 Guatós

Bibliografia 
 Schmidt, Max; Gustavo Godoy e Kristina Balykova (prefácio); Kristina Balykova (tradução). Guató: A língua. Cadernos de Etnolingüística. Série Monografias, 5, Maio/2018.

Ligações externas 
 Vocabulário guató - RONDON, Frederico. Na Rondônia ocidental. Reeditado como Livro III de Pelos sertões e fronteiras do Brasil. Rio de Janeiro: Reper Editora, 1969. p. 316-8.

Guato